{{Info/Taxonomia
 |cor           = lightgreen
 |nome          = Acalypha wilkesiana 'Macrophylla |imagem        =
 |imagem_legenda=
 |estado        =
 |reino         = Plantae
 |divisão       = Magnoliophyta
 |classe        = Magnoliopsida
 |ordem         = Malpighiales
 |família       = Euphorbiaceae
 |género        = Acalypha
 |espécie       = Acalypha wilkesiana 'Macrophylla' |binomial      = Acalypha wilkesiana 'Macrophylla |binomial_autoridade =
 |sinónimos     =
}}Acalypha wilkesiana 'Macrophylla' é uma espécie de flor do gênero Acalypha, pertencente à família Euphorbiaceae.

Bibliografia 
 Pax, Ferdinand Albin & Hoffmann, Käthe (1924): Euphorbiaceae-Crotonoideae-Acalypheae-Acalyphinae. In: Engler, Adolf: Das Pflanzenreich Series IV '147.XVI (85): 1-231.
 Grubben, G.J.H. & Denton, O.A. (2004): Plant Resources of Tropical Africa 2: Vegetables. PROTA Foundation, Wageningen; Backhuys, Leiden; CTA, Wageningen.

Ligações externas 
 
 
 
 

Acalypha